Паллавичини — фамилия:

 Паллавичини, Гвидо (ум. 1237) — крестоносец, участник 4-го крестового похода, маркграф;
 Паллавичини, Антонио (1441—1507) — кардинал Римско-католической церкви;
 Паллавичини, Иоганн фон (1848—1941) — австро-венгерский дипломат, маркиз;
 Паллавичини, Опицио (1632—1700) — итальянский куриальный кардинал и папский дипломат;
 Паллавичино, Ладзаро Опицио (1719—1785) — итальянский куриальный кардинал и папский дипломат;
 Паллавичини, Алераме-Мария (1730—1805) — дож Генуэзской республики;
 Паллавичини, Вито (1924—2007) — итальянский поэт-песенник.

См. также 
 Паллавичино